Spaans basketbalteam (mannen)
 Spaans basketbalteam (vrouwen)